

Patronyme 

 Amir Fehri (né en 2003), écrivain tunisien ;
 Hana Fehri, actrice tunisienne ;
 Noomane Fehri (né en 1965), homme politique et ingénieur en géophysique tunisien ;
 Sami Fehri (né en 1971), animateur, producteur de télévision, entrepreneur et réalisateur tunisien ;
 Sophia Fehri (née en 1996), handballeuse franco-marocaine.